Варела има више значења:

 Варела, Ел Мудито (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Варела (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Варела (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Варела (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику